Черниговская волость — название ряда административно-территориальных единиц в Российской империи и СССР:

 Черниговская волость (Акмолинский уезд) — в составе Акмолинской области
 Черниговская волость (Черниговский участок) — в составе Приморской области
 Черниговская волость (Бердянский уезд) — в составе Таврической губернии